Pippo es un hipocorístico italiano. Reciben este nombre:

Personas
Pippo Barzizza, compositor y director de orquesta italiano.
Pippo Ducceschi, comandante de la Resistencia italiana.
Pippo Inzaghi, futbolista italiano.
Pippo Pozzato, ciclista italiano.
Pippo Spera, músico ítalo-uruguayo.
Personajes
Goofy o Tribilín, personaje de dibujos animados, conocido en Italia como Pippo.

Restaurantes
Pippo Restaurant, restaurante argentino.

También existe como apellido:
Simonetta Di Pippo, astrofísica italiana.